Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as Australian Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő Serena Williams volt, aki azonban gyermeke születése után ebben az évben nem indult el. A tornáról távol maradt a kétszeres Australian Open bajnok Viktorija Azaranka, valamint a kiemeltek közül sérülés miatt az orosz Szvetlana Kuznyecova és a magyar származású svájci Bacsinszky Tímea is.

A tornán elért eredményétől függően az első hét kiemeltből hat versenyzőnek (Simona Halep, Caroline Wozniacki, Garbiñe Muguruza, Elina Szvitolina, Karolína Plíšková, Jeļena Ostapenko) volt lehetősége a világelsőség megszerzésére. Simona Halep megelözéséhez Wozniackinak és Szvitolinának legalább az elődöntőbe kell jutnia, Muguruzának a döntőbe, míg Plíšková és Ostapenko az elsőség megszerzése esetén juthat fel a csúcsra. Muguruza a 2. körben, Ostapenko a 3. körben, Plíšková és Szvitolina a negyeddöntőben esett ki. A döntőt játszó Halep és Wozniacki összecsapásának nemcsak az a tétje, hogy közülük ki szerzi meg első Grand Slam-tornagyőzelmét, hanem a világelsőség kérdése is ezen dől el. A döntőt Wozniacki 7–6(2), 3–6, 6–4 arányban nyerte, ezzel első Grand Slam-tornagyőzelme mellett 2012 után a világelsőséget is visszaszerezte.

A tornán való indulásra két magyar versenyző szerzett jogot. Babos Tímea a főtáblán indulhatott és a 2. körig jutott, míg az első felnőtt Australian Open tornáján induló Stollár Fanny a selejtezőben indult, de az első körben búcsúzni kényszerült. A magyar származású, brit színekben induló Konta Johanna a torna 9. kiemeltje volt, de ő is a 2. körben esett ki.

Kiemeltek

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla
Selejtezőtábla

N1